Pucić ist der Familienname folgender Personen:
Medo Pucić (1821–1882), kroatischer Schriftsteller und Politiker
Niko Pucić (1820–1883), kroatischer Politiker und Journalist